Hume se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allan Octavian Hume
 Edward P. Hume
 Hardrada Harold Hume